Appendix vagy Appendix vermiformis, a féregnyúlvány latin neve
Appendix, Bolyai János könyve
Appendix, lófajta